AMX-50 «Foch»  - французька дослідна самохідна артилерійська установка (САУ), що відноситься до класу винищувачів танків , створена на базі дослідного важкого танка AMX-50 . У 1951 році кілька зразків були піддані військовим випробуванням, але як і базовий танк, на озброєння САУ прийнято не було через початок розробки баштового танка AMX 50 120 з ідентичним озброєнням

Опис конструкції 
Машина мала повністю закритий витягнутий у довжину безбаштовий корпус із протиснарядним бронюванням. Носова частина виконана з доцільним нахилом броньових поверхонь . 120-мм довгоствольна гармата, знаряджена дульним гальмом , кріпилася там же. Винесена вперед із бойового відділення, вона мала броньову маску , яка значно виступала за межі лобового листа.

Зліва на даху встановлена ​​командирська башта з далекоміром , праворуч - кулеметна башта для ведення вогню по наземних і повітряних цілях з дистанційним керуванням . Водій розташовувався праворуч по ходу машини і спостерігав за місцевістю за допомогою перископа , що був у його розпорядженні .

Силова установка та ходова частина запозичені з танка AMX-50.

У масовій культурі 

 У World of Tanks і World of Tanks Blitz САУ представлена ​​у вигляді 4 модифікацій (WoT Blitz 3): AMX AC mle. 48 VIII рівня, AMX 50 Foch IX рівня, AMX 50 Foch B (відсутня в Blitz) та AMX 50 Foch (155) - обидві X рівня.
 War Thunder представлена ​​у вигляді САУ V рангу бойового рейтингу 7.3.

Джерела 
https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_AMX_50_Foch_(155)
Винищувачі танків
САУ за алфавітом
Танки Франції
Дослідні танки і прототипи